Арсен Венгер — французький футбольний тренер
 Венгер Євген Федорович — член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Венгер Костянтин Степанович (1921—1988) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Венгер Леонід Абрамович — дитячий психолог.
 Венгер Микола — російський та український письменник, автор першого прозового твору в новій українській літературі.
 Венгер Олег Миколайович — старший солдат ДПСУ, учасник російсько-української війни.
 Венгер Олена Петрівна — український науковець, педагог.
 Венгер Олександр Анатолійович (1969—2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Венгер Олександр Васильович — полковник Збройних сил України, військовий льотчик.
 Яків (Джон) Венгер — сценограф, живописець і графік.
Прізвища